Modell E oder Model E steht für:

 Ford Modell E, Automodell des Herstellers Ford
 Cadillac Model E, Automodell, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 Henderson Model E, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model B bis G
 Wright Model E, Flugzeug der Brüder Wright

Siehe auch:
 E-Modell

Abkürzung